Герман Стейнер (Штейнер) (; 15 апреля 1905, Дунайска-Стреда — 26 ноября 1955, Лос-Анджелес) — американский шахматист, международный мастер (1950). Журналист. Уроженец Венгрии, с 1921 года в США, где рано выдвинулся в число сильнейших шахматистов страны.

Спортивные достижения

Литература

Ссылки 
 

Шахматисты США
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам